Telmaturgus är ett släkte av tvåvingar. Telmaturgus ingår i familjen styltflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Styltflugor
Telmaturgus